Алексей Карелин:
 Карелин, Алексей Маркович (род. 1967) — российский кинорежиссёр, сценарист и монтажёр.
 Карелин, Алексей Егорович (1869 — после 1925) — деятель российского рабочего движения, один из организаторов массового шествия рабочих 9 января 1905 года.